Tarana – tipo di composizione musicale indiana
 Tarana – località australiana del Nuovo Galles del Sud
 Tarana – città dell'India
 Tarana – film indiano del 1951
 Tarana – film indiano del 1979

Persone 
 Emiliano Tarana – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Taran
 Taron